Arnau la version basque, catalane ou castillane du prénom Arnaud. Il est utilisé comme patronyme.

Patronymes 
 Francesc Arnau (1975-2021), gardien de but espagnol ;
 Narciso Jubany Arnau est un cardinal espagnol, archevêque de Barcelone de 1971 à 1990 ;
 Le comte Arnau ou Arnaut est un personnage de riche noble de la mythologie catalane ;
 Lucas Arnau est un chanteur colombien né à Medellín ;
 Innocent Canoura Arnau est un saint de l'Église catholique né en 1887 en Espagne ;
 Patricio Arnau (1907-1991), footballeur espagnol du FC Barcelone.

Pseudonyme 
 Frank Arnau (1894-1976), journaliste, scénariste et auteur allemand de roman policier et de roman d’espionnage.

Toponyme 
 Arnau est le nom allemand de la ville d'Hostinné, en République tchèque.

Voir aussi

Notes et références